Ву́лиця Миха́йла Драгоми́рова (також Ву́лиця Генера́ла Драгоми́рова) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Михайла Драгомирова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Генерала Драгомирова — вулиця в місті Конотоп Сумської області.

Вулиці, названі на честь людей